Мисюриха — название населённых пунктов.

Россия 
 Мисюриха — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Мисюриха — село в Шатковском районе Нижегородской области.